Saint-Gingolph è il nome di due comuni:
 Saint-Gingolph – comune francese dell'Alta Savoia
 Saint-Gingolph – comune svizzero del Canton Vallese